Calvo o Calvos pueden referirse a:

Calvo

Miscelánea 

 Grupo Calvo, empresa de fabricación de productos alimenticios. 
 Calvo de la lotería, popular personaje de un spot navideño.
 Hacer un calvo, acto de enseñar las nalgas.
 Persona que posee calvicie.

Desambiguaciones de nombre y apellido 

 Carlos Calvo
 Ricardo Calvo

Desambiguaciones de apellido compuesto 

 Calvo Sotelo
 García Calvo

Calvos 
 Calvos (Arzúa), aldea española de la parroquia de Calvos de Sobrecamino, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Calvos (Bande), parroquia española del municipio de Bande, provincia de Orense, Galicia.
 Calvos (Guimarães), freguesia portuguesa del municipio de Guimarães, distrito de Braga.
 Calvos (Póvoa de Lanhoso), antigua freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.
 Calvos de Randín, municipio español de la provincia de Orense, Galicia.
 Calvos de Sobrecamino, parroquia española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Calvos de Socamino, parroquia y aldea española del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Calvos e Frades, freguesia portuguesa del municipio de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.

Enlaces externos